Pseudoyuconia är ett släkte av svampar. Pseudoyuconia ingår i familjen Pleosporaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoyuconia